Ściśle tajne (film 1984)
 Ściśle tajne (film 2007)
 Ściśle tajne (serial telewizyjny)